Сегунда 1991/1992 () — 61-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 1991 года и закончился 25 мая 1992 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1992/1993 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1991/1992 и клубами, занявшими 3-е и 4-е места в Сегунде.

Депортиво Ла-Корунья — Бетис

Кадис — Фигерас

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1991/1992
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1991 году
Спорт в Испании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992